Il singolare  dell'Open GDF Suez 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Amélie Mauresmo era la detentrice del titolo , ma si è ritirata ufficialmente il 3 dicembre 2009.
Elena Dement'eva ha battuto in finale 6–7(5), 6–1, 6–4 Lucie Šafářová.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Elena Dement'eva (campionessa)
 Flavia Pennetta (semifinali)
 Yanina Wickmayer (primo turno)
 Francesca Schiavone (secondo turno)

 Aravane Rezaï (secondo turno) 
 Shahar Peer (quarti) 
 Virginie Razzano (primo turno) 
 Elena Vesnina (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Open GDF Suez 2010